Куй может означать:

 Куй — китайская фамилия.
 Куй (Kui) — дравидийский язык.
 Куй (Kuy) — мон-кхмерский язык.
 Куй () — одноногий, безрогий, коровообразный персонаж китайской мифологии.
 Куй (cuy, coi, cui, coy, ccoui, ccuy, ccoy, quwi) — название морской свинки и блюда из неё, принятое в Андском регионе, а также некоторых родов из семейства свинковые.

 Повелительное наклонение глагола ковать.

Топоним 
 Горный Куй — несуществующее ныне село, находившееся в Иркутской области.

Гидроним 
 Куй — река в Иркутской области (притоки Малый Куй и Большой Куй).
 Куй — река в Забайкальском крае.